Янгие́р () — многозначный термин, может означать:
 населённый пункт в Узбекистане:
 Янгиер — город в Сырдарьинской области.
 Янгиер — посёлок городского типа в Сурхандарьинской области.
населённые пункты в Таджикистане:
 Янгиер – село в Лахшском районе. 
 «Янгиер» — узбекский футбольный клуб из города Янгиер.